Михаи́л Ду́ка (): Михаил VII Дука (1050 — ок. 1090) — византийский император (1071—1078)
 Михаил Дука (протостратор) (ок. 1061 — до 1117) — государственный деятель Византийской империи.
 
 Дука, Михаил Ильич (1909—1976) — Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны